Stenico ist:
Ein Italienischer Familienname:
 Tommaso Stenico
Eine Gemeinde im Trentino, siehe Stenico (Trentino)